Boéthos ou Boéthus (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Boéthos de Sidon, philosophe de l'École péripatéticienne au Ie siècle av. J.-C.,  un des premiers exégètes d' Aristote;
 Boéthos de Sidon, philosophe stoïcien du  ;
 Boéthos de Chalcédoine, sculpteur hellénistique du  ;
 Boéthos de Cilicie, gouverneur de Cilicie () ;
 Les Boethos, famille sacerdotale juive ( av.-) ;
 Boéthus, le fondateur probablement membre de la famille sacerdotale Boethusienne du mouvement juif des boéthusiens ( au ) ;
 Hérode Boëthos, fils d'Hérode le Grand ( av.-).